Бош (, означает «лес» в нижненемецких диалектах) — распространённая немецкая фамилия. Существует также в голландском и каталанском языках, где пишется аналогично, однако произносится иначе —  (Бос) и  соответственно.

Известные носители 
  (род. 1942) — кубинская балерина и педагог.
 Бош, Анна (1848—1936) — бельгийская художница и меценат.
 Бош, Евгения Богдановна (1879—1925) — активная участница революционного движения в России.
 Бош, Жак (1826—1895) — французский гитарист и композитор каталонского происхождения.
 Бош, Иоганн ван ден (1780—1844) — нидерландский генерал; генерал-губернатор нидерландских владений в Индии; министр колоний.
 Бош, Карл (1874—1940) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.
 Бош, Крис (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Майами Хит».
 Бош, Леандро (в монашестве Иосиф; род. 1976) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Патарский, викарий Буэнос-Айресской митрополии.
 Бош, Орландо (1926—2011) — кубинский антикоммунистический деятель, боевик, ультраправый террорист.
 Бош, Роберт (1861—1942) — немецкий инженер, промышленник, изобретатель; основатель концерна Bosch.
 Бош, Хуан (1909—2001) — президент Доминиканской Республики в 1962—1963 годах.
 Бош, Хьюго фон (1782—1865) — баварский военный и государственный деятель.
 Бош, Эммануэль Альфонс ван ден (1854—1921) — католический прелат.
 Бош, Эжен (1855—1941) — франко-бельгийский художник и поэт.
 Бош-Гимпера, Пере (1891—1974) — испанский историк каталонского происхождения, исследователь доисторической эпохи Иберии.

См. также 
 Бош, боши — французское национальное прозвище немцев.
 Мост имени Евгении Бош — мост через Днепр, существовавший в 1920—1941 годах в Киеве.
 Robert Bosch GmbH — германская группа компаний, крупный производитель автомобильного и промышленного оборудования, потребительских и бытовых изделий.
 Bausch & Lomb — американская компания, известный производитель контактных линз.
 Бош — кратер, находящийся на обратной стороне Луны.

Примечания